Аліда Валлі — одна з найяскравіших «зірок» повоєнного італійського кінематографа.
 Вірджинія Валлі — американська актриса театру та кіно.
 Джин-Марк Валлі (1963—2021) — канадський режисер, монтажер і сценарист.

 Валлі — столиця Ангільї та головне місто на острові.
 Валлі-дель-Пазубіо — муніципалітет в Італії, регіон Венето, провінція Віченца.
 Морено-Валлі — місто в окрузі Риверсайд в південна Каліфорнія.
 Сан-Валлі (Айдахо) — місто та гірськолижний курорт в окрузі Блейн, штат Айдахо.
 Скотс-Валлі місто у окрузі Санта-Крус, Каліфорнія.

 Гарячка Рифт Валлі — гостра зоонозна інфекційна хвороба, що може перебігати у людей як тяжка геморагічна гарячка, а також з менінгоенцефалітом, ураженням очей.
 «Валлі» — умовна назва спеціального органу абверу.

Див. також 
 Веллі